Хе́дигер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Хедигер, Йофиан (род. 1990) — швейцарский лыжник;
 Хедигер, Хельмут (род. 1945) — австрийский гребец-байдарочник.